Qada Al-Shamiya är ett distrikt i Irak.   Det ligger i provinsen Al-Qadisiyya, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Bagdad. Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Qada Al-Shamiya är mycket platt.

Följande samhällen finns i Qada Al-Shamiya:

 Ash Shāmīyah
 Nahiyat Ghammas

I övrigt finns följande i Qada Al-Shamiya:

 Īshān Āl Bāzūk (en kulle)
 Īshān al Kar‘ah (en kulle)
 Īshān Āl Rughayd (en kulle)
 Īshān Khālid (en kulle)
 Īshān Muţlak (en kulle)
 Īshān Şafūk (en kulle)
 Tall ad Dabbūsīyah (en kulle)
 Tall ad Darāwīsh (en kulle)
 Tall Ḩişār (en kulle)

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Indelningar i Al-Qadisiyya (provins)